Iselin steht für:

 Iselin (Vorname), weiblicher Vorname 
 Basel-Iselin, Stadtteil von Basel
 Iselin (New Jersey), Siedlung im Woodbridge Township
 Iselin Bank, Bank im antarktischen Rossmeer
 Iselin Seamount, Tiefseeberg im antarktischen Rossmeer

Iselin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Iselin-Merian (1826–1904) Schweizer Fabrikant, Florettspinnerei
 Alfred Iselin-Vischer (1863–1924) Schweizer Kaufmann, Verwaltungsrat in der Florettspinnerei
 Alfred Sarasin-Iselin (1865–1953), Schweizer Bankier und Politiker
 Andreas Merian-Iselin (1742–1811), Basler Politiker, Landammann der Schweiz 1806 und Gegenrevolutionär
 Anita Iselin (* 1969), Schweizer Schauspielerin, Regisseurin und Hochschullehrerin 
 Anna Maria Preiswerk-Iselin (1758–1840), Tochter von Isaak Iselin
 Christoph Iselin (1869–1949), Schweizer Skisport-Pionier
 Christoph Wilhelm Iselin (1910–1987), Schweizer Zeichenlehrer und Maler
 Columbus O’Donnell Iselin (1904–1971), US-amerikanischer Ozeanograph
 Dora Julia Rittmeyer-Iselin (1902–1974), Schweizer Musikkritikerin und Frauenrechtlerin
 Elly Iselin-Boesch (1910–1999), Schweizer Bildhauerin und Malerin
 Faustina Iselin (1915–2010), Schweizer Malerin und Grafikerin
 Gustava Iselin-Haeger (1878–1962), Schweizer Künstlerin
 Hans Iselin (1878–1953), Schweizer Chirurg
 Heinrich Iselin (1888–1955), Schweizer Offizier
 Heinrich Iselin (Mediziner) (1807–1894), Schweizer Mediziner und Schriftsteller
 Isaak Iselin (1728–1782), Schweizer Geschichtsphilosoph
 Isaak Iselin-Sarasin (1851–1930), Schweizer Jurist, Politiker und Offizier
 Jakob Christoph Iselin (1681–1737), Schweizer Theologe und Lexikograph
 Johann Rudolf Iselin (1705–1779), Schweizer Rechtswissenschaftler und Historiker
 Karl Burckhardt-Iselin (1830–1893), Schweizer Politiker
 Ludwig Iselin (1559–1612), Schweizer Jurist

 Pauline Iselin (1876–1946), US-amerikanische Golferin
 Walter Iselin (* 1953), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Wilhelm Christ-Iselin (1853–1926), Schweizer Industrieller und Autor

Siehe auch:
 Iseli